Батлаичский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения. в Хунзахском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Батлаич.

Население

Состав

Примечания 

Муниципальные образования Хунзахского района
Сельские поселения Дагестана